Caribou — музичний альбом Елтона Джона. Виданий року лейблом DJM Records, MCA Records. Загальна тривалість композицій становить 45:15.

Список пісень

Сторона 1 
 «» — 3:44
 «Pinky» — 3:54
 «Grimsby» — 3:47
 «Dixie Lily» — 2:54
 «Solar Prestige a Gammon» — 2:52
 «You're So Static» — 4:52

Сторона 2 
 «I've Seen the Saucers» — 4:48
 «Stinker» — 5:20
 «» — 5:36
 «Ticking» — 7:33

бонус-треки на перевиданні 
 «» (Pete Townshend) — 5:09
 «» — 5:23
 «Cold Highway» — 3:25
 «» — 4:32

Хіт-паради 
Альбом — Billboard (North America)

Сингли

Посилання

Примітки 

Альбоми Елтона Джона
Червень 1974